Tulsa – città degli Stati Uniti d'America
Contea di Tulsa – contea dello Stato dell'Oklahoma, negli Stati Uniti
Tulsa – film del 1949 diretto da Stuart Heisler
Tulsa – microprocessore della Intel